A 1ª edição do Campeonato Asiático Júnior de Atletismo foi o evento esportivo inaugural organizado bienalmente pela Associação Asiática de Atletismo (AAA), na cidade de Jacarta na Indonésia entre 4 e 7 de dezembro de 1986. Foram disputadas 40 provas no campeonato para atletas com até 20 anos classificados como Júnior.

Medalhistas

Masculino

Feminino

Quadro de medalhas

Ligações externas 
Site da Associação Asiática de Atletismo

1986
Júnior
Júnior
Desporto na Indonésia em 1986